Коста́ва () — грузинське прізвище.

Персоналії 
 Костава Гурам Георгійович (* 1937) — грузинський радянський фехтувальник.
 Костава Мераб Іванович (1939—1989) — грузинський дисидент, музикант і поет.
 Костава Тамаз Гівійович (* 1956) — грузинський радянський футболіст.

Грузинські прізвища